Бугаев, Виктор:
 Бугаев, Виктор Антонович (1908—1974) — доктор географических наук, профессор.
 Бугаев, Виктор Елисеевич (1913—1957) — Герой Советского Союза.